Объединённый школьный округ Пало-Алто () — государственный школьный округ, расположенный рядом со Стэнфордским университетом в Пало-Алто, штат Калифорния (США). В школьный округ входит двенадцать начальных школ, три основных средних школы, две  и .

История 
Школьный округ Пало-Алто был основан 20 марта 1893 года, первая школа открылась в сентябре того же года. Число учащихся росло, пока не достигло пика в 15 576 человек в 1967 году. После этого количество учащихся резко сократилось, что вынудило округ закрыть многие школы. Самое низкое количество учащихся было зафиксировано в 1989 году — всего 7452 человека. Средняя школа Джордан была вновь открыта, когда количество учащихся снова увеличилось. В 1998 году была добавлена начальная школа Беррон-Парк, а средняя школа Терман была вновь открыта в 2001 году. В 2013 году в округе насчитывалось 12 268 учащихся.

Все школы округа были закрыты 16 марта 2020 года в связи с . Принятый 29 сентября 2020 года план возобновления работы начальных школ c 12 октября, а средних школ c 7 января 2021 года вызвал широкие дебаты, включая критику со стороны учителей и персонала, ссылающихся на проблемы безопасности.

Эффект Вертера 
Средние школы Пало-Алто привлекли внимание общественности в 2009 году, после того, как пять учеников округа совершили самоубийства в течение девяти месяцев, в основном, попадая под поезда на местном переезде. В результате были приняты меры по ограничению доступа к путям. С тех пор были предприняты попытки улучшить эмоциональное здоровье учеников, посещающих школы. По состоянию на 2015 год эффект Вертера оставался проблемой для средних школах округа.

В феврале 2016 года группа специалистов по предотвращению самоубийств из службы эпидемиологической помощи (Epi-Aids) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) совершила двухнедельный визит в этот район для определения факторов риска. В июле 2016 года группа Epi-Aids опубликовала предварительные выводы.

Старшие школы

Старшая школа Ганна 

 — одна из двух государственных средних школ в Пало-Алто. Школа названа в честь Генри М. Ганна (1898—1988), который занимал пост суперинтенданта Пало-Алто в 1950—1961 годах. За время его работы район расширился с 5500 учащихся до 14 000, добавилось 17 новых школ. Ему также принадлежит заслуга в создании двух местных общественных колледжей —  и . В 1964 году объединённый школьный округ Пало-Алто объявил, что назовёт в честь Ганна свою третью среднюю школу. Её первый класс выпустился в 1966 году. Талисман школы — титан Тимми.  — «Оракул», входящая в . В школе есть собственная телевизионная новостная программа под названием Titan Broadcast Network.

Старшая школа Пало-Алто 

, известная как «Paly», является одной из старейших средних школ в регионе. Основанная в 1898 году, она насчитывает сегодня более 1700 учеников. Она расположена в самом сердце Силиконовой долины, неподалёку от Стэнфордского университета. В 2002 году журнал Newsweek включил её в число 200 лучших государственных средних школ, основываясь на результатах тестов. В 2007 году U.S. News & World Report поставил её на 85 место среди более чем 18 000 государственных средних школ. Школа Пало Алто также продолжает выдающиеся спортивные традиции, в том числе в  с . Команды из школы Пало-Алто стали чемпионами штата Калифорния по баскетболу среди мальчиков в 1993 и 2006 годах, а также чемпионами штата Калифорния по американскому футболу в 2010 году (а также чемпионами CCS в 2006 и 2007 годах). Волейбольная команда Paly Girls Varsity выиграла два чемпионата штата подряд в 2010 и 2011 годах. В средней школе Пало-Алто также работает центр исполнительских искусств, официальное открытие которого состоялось 1 октября 2016 года.

Средние школы

Средняя школа Грина 

Средняя школа Фрэнка Грина, бывшая средняя школа Дэвида Джордана, расположена по адресу 750 N. California Ave., Palo Alto, CA 94303. Талисман школы — ягуар.

В 2018—2019 учебном году в школе обучалось 1050 учеников. Ученический контингент состоял из 54 % юношей и 46 % девушек. Расовый состав: 40 % европеоидов, 30 % азиатов, 14 % латиноамериканцев, 2 % афроамериканцев и 13 % других (включая представителей нескольких рас).

Названная в честь президента Стэнфордского университета Дэвида Джордана, средняя школа Джордан была основана в 1937 году. Она была закрыта в 1985 году из-за недостаточного количества учащихся в округе, а затем вновь открыта в 1991 году после реконструкции. В 1995 году город Пало-Алто одобрил выделение средств на дальнейшую технологическую модернизацию школы.

В 1937—1985 годах талисманом школы был дельфин. Когда Джордан вновь открылась в 1991 году, ученики проголосовали за то, чтобы талисманом стал ягуар. В 1999 году ученики проголосовали за то, чтобы дельфин вернулся к своему статусу талисмана вместе с ягуаром.

Из-за участия Джордана в евгенике школа была переименована в 2018—2019 учебном году в честь венчурного капиталиста .

Средняя школа Джейн Стэнфорд 

Средняя школа Джейн Стэнфорд, ранее называвшаяся средней школой Рэя Лаймана Уилбура младшего, и известная как JLS, расположена по адресу 480 East Meadow Dr., Palo Alto, CA 94306. Талисман школы - пантера.

В 2018-19 учебном году в школе обучалось 1137 учеников. Студенческий контингент состоял из 54 % юношей и 46 % девушек. Расовая принадлежность: 44 % азиатов, 32 % европеоидов, 12 % латиноамериканцев, 1 % афроамериканцев и 11 % других (включая представителей нескольких рас).

Земля, на которой сейчас расположены средняя школа Джейн Стэнфорд и прилегающая начальная школа Фэйрмидоу, когда-то принадлежала трём фермерам. Фермеры продали свою землю застройщику Джозефу Эйхлеру, который впоследствии передал землю в дар округу.

Основанная в 1953 году, школа первоначально была названа в честь , одного из первых президентов Стэнфордского университета. После того, как в 1985 году средняя школа Джордан была закрыта из-за недостаточного количества учащихся, две школы были объединены на месте школы Уилбур, и она была переименована в Джейн Латроп Стэнфорд в честь , жены основателя Стэнфордского университета, Леланда Стэнфорда.

Средняя школа Флетчер 

Средняя школа Эллен Флетчер, бывшая средняя школа Термен, расположена по адресу 655 Arastradero Road в Пало-Альто. Талисман школы — тигр.

В 2018-19 учебном году в школе обучалось 668 учеников. Среди учащихся было 54 % мужчин и 46 % женщин. Расовый состав школы: 38 % азиаты, 30 % белые, 16 % латиноамериканцы, 12 % представители двух или более рас, 1 % чернокожие и 1 % коренные гавайцы/островитяне Тихого океана.

Первоначальное название школы, расположенной на этом месте, было Terman Junior High School (по имени Льюиса Мэдисона Термена), что не связано со школой, расположенной на этом месте в настоящее время. Она была закрыта в 1978 году в связи с уменьшением числа учащихся в округе. В 1999 году округ разместил на этом месте новую среднюю школу под названием Terman Middle School, чтобы справиться с ростом числа учащихся. Новая школа была названа в честь Термена и его сына, Фредерика Термена, пионера Силиконовой долины. Переезд был встречен местными жителями неоднозначно, так как округ мог отнять землю у местного Еврейского общинного центра. В результате земля общинного центра в Кабберли была обменена на землю, необходимую округу для школы. Еврейский общинный центр продолжал арендовать районную землю в Кабберли, пока у него не появились другие планы. Начиная с 2018-2019 учебного года школа была переименована в среднюю школу Эллен Флетчер в честь члена городского совета Пало-Алто, поскольку старший Термен, как и Джордан, поддерживал евгенику.

Начальные школы 
В Объединённый школьный округ Пало-Алто входят 12 начальных школ:
 Начальная школа Аддисон, названная в честь прилегающей улицы, которая получила свое название в честь писателя Джозефа Аддисона.
 Начальная школа Бэррон-Парк.
 Начальная школа Дювенек (бывший Грин Гейблс).
 Начальная школа Эль-Кармело.
 Начальная школа Эскондидо.
 Начальная школа Фэйрмэдоу.
 Начальная школа Гувер (ранее располагалась на Миддлфилд-Роуд в парке Гувер, также ранее располагалась на месте нынешней начальной школы Бэррон-Парк).
 Начальная школа Хуана Брионес (бывшая Лома Виста).
 Начальная школа Люсиль Никсон.
 Начальная школа Охлоне (до 1971 года называлась Охлонес, до 1982 года располагалась на улице Чарльстон, где сейчас находится школа Гувер).
 Начальная школа Пало Верде (называлась Секвойя с 1976 по 1982 год, когда она объединилась с Лос-Ниньос и сменила название на Пало Верде).
 Начальная школа Уолтера Хейса.

Школа для взрослых 
Школа для взрослых Пало-Алто (PAAS) — , созданная объединённым школьным округом Пало-Алто в 1921 году. Она предлагает разные курсы в нескольких школах. Её главный офис расположен в здании башни в средней школе Пало-Альто. При зачислении в школу не существует ограничений по месту жительства или гражданству ученика. Занятия по изучению английского языка и гражданства бесплатные, а за другие занятия взимается небольшая плата. Херб Вонг, специалист по джазу и педагог, был преподавателем в школе для взрослых.

Школа для взрослых в Пало-Алто является частью Консорциума по переходу студентов округа Северная Санта-Клара (STC), в который входят близлежащие колледжи , , Маунтин-Вью Лос-Альтос Образование для взрослых и Образование для взрослых в Саннивейл-Купертино. Занятия проводятся в семи местах в границах объединённого школьного округа Пало-Алто.

Бывшие школы округа 
  (1956—1979 гг.), ныне .
На пике своего развития в 1967 году в Пало-Алто было 22 начальные школы, предоставляющие образовательные услуги для дошкольников и младших школьников до 6 класса. Из них были закрыты:
 Начальная школа Кресент Парк (?—1983), снесена под жилищное строительство.
 Начальная школа Де Анза — снесена под жилищное строительство.
 Начальная школа Элизабет Ван Аукен — здание сохранилось. Переименована в начальную школу Лос-Ниньос в 1970-х годах. В 1982 году она объединилась с бывшей школой Секвойя, переехала в другое место, и была переименована в Пало-Верде. В настоящее время здесь находится начальная школа с углублённым изучением предметов Ohlone Elementary.
 Начальная школа Гарланд, в настоящее время сдаётся в аренду двум частным школам (Стратфордской школе и Программе послешкольного обучения с погружением в китайский язык CYES). В 2000-х и 2010-х годах предлагалось вновь открыть её как государственную начальную школу.
 Начальная школа Гринделл, в настоящее время в ней реализуются другие программы школьного округа.
 Начальная школа Литтон (1920(?)—1966) — снесена под застройку.
 Начальная школа Ортега — снесена под застройку. С 1976 по 1983 год здесь находился Еврейский общинный центр.
 Начальная школа Росс Роуд — снесена под застройку. На этом месте находилась школа дополнительного образования Мэйфилд.
 Начальная школа Мэйфилд — снесена под застройку, сейчас на этом месте футбольное поле. После закрытия начальной школы она использовалась в качестве первоначального места для школы дополнительного образования Мэйфилд.
 Начальная школа Вентуры — сейчас это общественный центр Вентуры при департаменте парков и отдыха.

Школьный совет 
Объединённый совет по образованию Пало-Алто (часто упоминаемый как объединённый школьный совет Пало-Алто) состоит из пяти членов, избираемых по очереди. По состоянию на конец 2021 года членами школьного совета являлись Шунак Дхарап, Кен Даубер, Тодд Коллинз, Дженнифер ДиБриенза и Джесси Ладомирак. 3 ноября 2020 года ДиБриенза и Коллинз были переизбраны, а Ладомирак была избрана вместо покинувшей пост Мелиссы Батен Касвелл. У Дхарапа и Даубера срок полномочий истекает в 2022 году, у остальных — в 2024 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Наука и образование в Калифорнии
Школьные округа США
Пало-Алто